Куроедово — название населённых пунктов в России:

 Куроедово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Куроедово — село в Николаевском районе Ульяновской области.

См. также 
 Архангельское Куроедово